Törlkopf ist der Name mehrerer Berge:

in Deutschland
 Törlkopf (Lattengebirge) ()

in Österreich
 Törlkopf (Umbalkamm) (), ein Berg im Umbalkamm der Venedigergruppe
 Törlkopf (), ein Berg in der Schobergruppe an der Grenze Osttirol / Kärnten, südöstlich der Wangenitzseehütte
 Törlkopf (), ein Berg in der Schobergruppe in Osttirol, westlich der Lienzer Hütte
 Törlkopf (), ein Berg in der Ankogelgruppe in Kärnten, westlich von Mallnitz
 Törlkopf (), ein Berg in der Glocknergruppe in Salzburg, beim Fuscher Törl
 Törlkopf (), ein Berg in der Ankogelgruppe in Kärnten, am Westrücken der Maresenspitze
 Törlkopf (), ein Berg in der Ankogelgruppe in Kärnten, am Südwestgrat der Törlspitz () östlich von Mallnitz